Prin războiul civil spaniol se poate înțelege unul dintre următoarele conflicte:

 Războiul civil spaniol (1820-1823), conflictul dintre liberali și monarhiștii sprijiniți de Franța, după încheierea războaielor napoleoniene 
 Războiul civil spaniol (1936-1939), conflictul dintre A doua republică spaniolă (sprijinită de Uniunea Sovietică și de Brigăzile Internaționale de factură comunistă) și naționaliștii (sprijiniți de Germania și Italia).

Dezambiguizare